Hilda Furacão (minissérie) — minissérie da Rede Globo
 Hilda Furacão (romance) — romance escrito por Roberto Drummond
 Hilda Maia Valentim — ex-prostituta que possuía o apelido de Hilda Furacão e que inspirou o romance de Roberto Drummond
 Hilda Gualtieri Müller — personagem fictícia

Desambiguações de antropônimos